Antonín Panenka (1948), een Tsjechisch voormalig voetballer
 Een panenka, een soort strafschop, vernoemd naar de bovengenoemde voetballer
 Panenka (productiehuis), een Belgisch productiehuis, opgericht in 2014